Каобанг:

 Каобанг — провинция во Вьетнаме
 Каобанг — город, столица провинции Каобанг